4-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 1995—1996 годах. Чемпионом стала московская «Дина».

Участники 
 Атриум-УПИ (Екатеринбург)
 ВИЗ (Екатеринбург)
 Дина (Москва)
 Зенит (Санкт-Петербург)
 КСМ-24 (Москва)
 Минкас (Москва)
 ПСИ (Санкт-Петербург)
 Сибиряк (Новосибирск)
 Спартак-Новорусь (Москва) (выбыл после 10 матчей)
 Строитель (Новоуральск)
 Строитель-7 (Челябинск)
 Торпедо (Москва)
 ТТГ (Югорск)
 Уралмаш-М (Екатеринбург)
 Чертаново (Москва)
 Феникс-Локомотив (Челябинск)

Итоговая таблица 

 «Спартак-Новорусь» (Москва) снялся с соревнований после десяти матчей

Ссылки 
 http://mini-fussball.narod.ru/chr1996.html

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 1996 году
Футбол в России в 1995 году
Футбол в России в 1996 году
Чемпионаты России в 1995 году